Moulin (deutsch: Mühle) bezeichnet:

Personen:

 Claudine Moulin (* 1962), Germanistin und Hochschulprofessorin
 Félix-Jacques Moulin (1802–1869), französischer Fotograf
 Friedrich Ferdinand Jakob du Moulin (1776–1845), niederländisch-preußischer General der Infanterie
 Hervé Moulin (* 1950), George A. Peterkin Professor of Economics, Rice University
 Jacques Robert Marie Moulin (1921–1997), französischer Arzt und Präsident des Weltärztebundes

 Jessy Moulin (* 1986), französischer Fußballspieler
 Karl Leon Du Moulin-Eckart (1900–1991), deutscher SA-Führer
 Marc Moulin (1942–2008), belgischer Jazz- und Fusionmusiker, Autor
 Peter du Moulin (1681–1756), preußischer General der Infanterie
 Richard Du Moulin-Eckart (1864–1938), deutscher Historiker
 Stéphane Moulin (* 1967), französischer Fußballspieler und -trainer
 Thibault Moulin (* 1990), französischer Fußballspieler

Orte:
 Moulin (Perth and Kinross), Schottland

Siehe auch:
 Moulin Rouge, Lokal mit Varieté in Paris
 Kommissar Moulin, französische Fernsehserie
 Moulin-Mage, Gemeinde im französischen Département Tarn
 Moulin-Neuf (Begriffsklärung)
 Moulin-sous-Touvent, Gemeinde im französischen Département Oise
 Moulin Mattei, restaurierte Windmühle in Korsika
 Moulins
 Moulijn
 Molin
 Demoulin